Shikamaru Nara (奈良シカマル, Nara Shikamaru) és un personatge del manga i anime Naruto.

Història 
Shikamaru Nara és un personatge que es caracteritza per la manca d'interès i la mandra que té. Tanmateix és molt intel·ligent, amb un coeficient intel·lectual de 200, i un dels més llestos de la vila de Konoha i això fa que sigui un gran lluitador i que pugui preveure els moviments de l'enemic. Va ser l'únic ascendit a Chunnin després de l'examen interromput per un atac de la Vila oculta de Suna.

La seva primera missió com a Chunnin consistí a agafar un grup de Gennins per aturar Sasuke Uchiha en el seu intent de matar el seu germà Itachi Uchiha acompanyat per Orochimaru i els Els quatre de la vila oculta d'Oto.

A Shikamaru no li interessen les noies, ja que creu que són un problema.

El que més li agrada fer és observar els núvols.

Personalitat i habilitats 
Shikamaru és membre del famós i poderós clan Nara que tenen la qualitat de manipular les ombres i la seva tècnica especial és el Kagemane no Jutsu (Tècnica d'imitació d'ombra) 

Shikamaru és una persona poc entusiasta que prefereix fer una becaina a emocionar-se amb qualsevol cosa. Li agraden els jocs d'estratègia com el Shogi (escacs japonesos) i el Go. Quan es troba en una situació o lloc incòmode on ha de fer qualsevol esforç, expressa el seu disgust. Es proclama "El covard número 1 de Konoha" però quan cal mostra uns principis personals molt consolidats i una gran responsabilitat i paraula vers els seus companys, els quals li importen. Tot i que ell diu que li falta valor és capaç de posar la seva vida en perill per salvar els seus companys.

El punt fort d'en Shikamaru és fer estratègies de combat i és capaç de pensar una estratègia en uns pocs segons. Qui va descobrir el seu vertader potencial va ser el seu mestre Asuma que sovint jugava amb ell al Shogi i sempre Shikamaru guanyava, Asuma que ho trobava estrany, ja que Shikamaru treia males notes, ja que s'adormia a classe i no feia els exàmens perquè deia que moure el llapis era molt cansat li va fer un examen de coeficient intel·lectual i el resultat va ser de 200 punts.
Shikamaru té l'hàbit de posar els dits junts en forma de plat i tancar els ulls per concentrar-se.

Shikamaru manté una gran amistat amb Choji Akimichi en què confia plenament. Abans de ser ascendit a Chunnin Shikamaru, Choji Akimichi i Ino Yamanaka feien grup de tres de la mateixa manera que els seus pares que també anaven junts.

Tècniques 
 Tècnica de l'ombra Imitadora (Kagemane no Jutsu): Uneix la seva ombra amb la del seu enemic paralitzant-lo i obligant-lo a fer els seus mateixos moviments 
 Tècnica de l'estrangulació (Kege Kubi Shibari no Jutsu): Uneix la seva ombra amb la de l'enemic i fa una forma de mà amb l'ombra i l'estrangula
 Tècnica del cosit d'ombra (Ninpou Kage nui): L'ombra es divideix i surt disparada del terra per clavar-se als enemics o per lligar-los a terra després de travessar-los.

Altres dades 
 Vila: Konoha.
 Edat: 12-13 anys al començar, 15 anys a la segona (Naruto Shippudden).
 Data de Naixement: 22 de setembre
 Altura: 1,52 m 
 Pes: 42,9 kg 
 Grup sanguini: AB
 Grau ninja: Chunnin.
 Professor: Asuma Sarutobi
 Li agrada: Els jocs d'estratègia.
 Odia: Les dones.
 Objectius: No en té
 Grup: Anava amb el Grup 10 amb l'Asuma Sarutobi com a professor i els seus companys són l'Ino Yamanaka i en Choji Akimichi però degut a la mort de l'Asuma, el seu equip era el mateix, però com a nou professor tenien en Kakashi

Personatges de Naruto